Miejscowości w USA:
 Cudahy – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Cudahy – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Milwaukee